Брюссельская конференция:

 Брюссельская конференция (1853)
 Брюссельская конференция (1874)
 Брюссельская конференция КПГ